Henry County er navnet på 10 counties i USA:

 Henry County, Alabama
 Henry County, Georgia
 Henry County, Illinois
 Henry County, Indiana
 Henry County, Iowa
 Henry County, Kentucky
 Henry County, Missouri
 Henry County, Ohio
 Henry County, Tennessee
 Henry County, Virginia

Alle er opkaldt efter Patrick Henry, af Virginia, undtagelse af Henry County, Iowa, der er opkaldt efter general Henry Dodge.